Micereces de Tera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Micereces de Tera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Micereces de Tera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar